La Négresse ou Roc Rouge est un sommet des Préalpes au sein du massif des Bauges de  d'altitude situé dans le département de la Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes) près de la commune d'Albertville.

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Savoie
Massif des Bauges